Alminhas pode referir-se a: 
Alminhas da Folhada
Alminhas da Malharda Sorda
Alminhas da Ponte
Alminhas de Vale de Vaíde

Desambiguação